Epaminondas ist der Name folgender Personen:

 Epaminondas (* um 418 v. Chr., † 362 v. Chr.; auch Epameinondas), griechischer Staatsmann und Feldherr
 Epaminondas José de Araújo (1922–2010), römisch-katholischer Bischof von Palmeira dos Índios
 Epaminondas Chiriacopol (* 1952), französischer Komponist rumänischer Herkunft
 Epaminondas Deligiorgis (1829–1879), griechischer Ministerpräsident
 Epaminondas Thomopoulos (1878–1976), griechischer Maler und Hochschulprofessor

 Amaury Epaminondas (1935–2016), brasilianischer Fußballspieler